Veseud ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Veseud (Chirpăr), Dorf im Kreis Sibiu
 Veseud (Slimnic), Dorf im Kreis Sibiu